Појам Марија Анжујска може да се односи на:

 Марија Анжујска (краљица Француске), супруга Шарла VII
 Марија Угарска, краљица Угарске
 Марија Напуљска